Herrenberg (Alemanya), municipi alemany de l'estat de Baden-Württemberg.
 Herrenberg (Luxemburg), muntanya situada al municipi luxemburguès de Diekirch.